Ульги (, до 2007 г. — Казгородок) — аул в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Ульгинского сельского округа. Код КАТО — 114547100.

География 
Аул расположен в западной части района, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Степняк.

Абсолютная высота — 387 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,9°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 450 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: город Степняк — на юго-востоке, село Жукей — на западе, село Кызылуюм — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население аула составляло 1991 человек (из них казахи — 56 %, русские — 25 %).

В 1999 году население аула составляло 1241 человек (605 мужчин и 636 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 1086 человек (530 мужчин и 556 женщин).

Улицы 

 ул. 1-я Комбинатовская
 ул. 2-я Комбинатовская
 ул. Больничная
 ул. Гарибжана Каримова
 ул. Джамбула Джабаева
 ул. Елтайская
 ул. Кирова
 ул. Лесная
 ул. Мурата Жексенбина
 ул. Новостроек
 ул. Октябрьская
 ул. Пушкина
 ул. Сеитбаттала Мустафина
 ул. Шетская

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты района Биржан сал